Пуэнтесесо (), официальное название на галисийском Понтесесо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергантиньос. Занимает площадь 92,01 км². Население — 6215 человек (на 2010 год).

Название поселения происходит от латинского pons caesus, «закрытый, отрезанный мост».

Население

Примечания 

Муниципалитеты Ла-Коруньи